Lengua general puede referirse a:

 una lengua vehicular o lengua franca;
 la lengua natural; o
 la lengua general paulista.